Fast Car steht für:

 Fast Car (Taio-Cruz-Lied), ein Lied von Taio Cruz
 Fast Car (Tracy-Chapman-Lied), ein Lied von Tracy Chapman, siehe Tracy Chapman (Album)